El Torneig de Gstaad 2021, oficialment conegut com a Swiss Open Gstaad 2021, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 53a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 de juliol de 2021 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

El tennista noruec Casper Ruud va guanyar el tercer títol individual de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021